Дисциплина 50 километара ходање у мушкој конкуренцији  на 3. Светском првенству у атлетици на отвореном 1991. одржана је 31. августа на улицама града са циљем на Олимпијском стадиону у Токију (Јапан).

Титулу освојену из Рима 1987. бранио је Хартвиг Гаудер из Источне Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 38 атлетичара из 19 земаља.

 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)

 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)

 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (2)

 (2)
 (3)
 (2)
 (3)

Рекорди 
Листа рекорда у ходању на 50 километара пре почетка светског првенства 23. августа 1991. године.

Најбољи резултати у 1991. години 
Десет најбржих атлетичара у 1991. године пре почетка светског првенства (23. августа 1991.) заузимало је следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Освајачи медаља

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 31. августа 1991. године у 07:00 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1991. на сајту WA
 Резултати трке у ходању на 50 км на сајту WA

50 км ходање